Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1995/96 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Fredenbeck, aus der Staffel Süd der TuS Schutterwald in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Fredenbeck.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: HSV Düsseldorf und VfL Bad Schwartau.

Absteiger in die Regionalligen: 1. SC Göttingen 05 und Wuppertaler SV (als SG LTV/WSV Wuppertal II).
Aufsteiger aus den Regionalligen: 1. SV Eberswalde und TV Grambke Bremen.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS Schutterwald.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: –

Absteiger in die Regionalligen: VfL Heppenheim, TSV Rintheim und TV Schwetzingen 1864.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HG Erlangen, TV Altenkessel Saarbrücken und Sport-Ring Solingen-Höhscheid.

Relegation 
Dies war die letzte Saison ohne Relegationsspiele. Ab der nächsten Saison 1996/97 spielen die beiden Zweitplatzierten der Zweitligastaffeln in der ersten Runde gegeneinander. Der Sieger spielt gegen den 16. der Bundesliga (bis 1997/98 gegen den 14.) um einen Bundesligaplatz. In der Saison 1998/99 wich der Modus ab (siehe dort).

Entscheidungen 

Handballsaison 1995/96
1995